Feuerreiter steht für:

 Der Feuerreiter (Mörike), eines der bekanntesten Gedichte von Eduard Mörike
 Der Feuerreiter (Kallmorgen), ein 1886 gemaltes Genrebild Friedrich Kallmorgens in dörflicher Umgebung
 Der Feuerreiter (Poetzelberger), ein Bild des Malers Oswald Poetzelberger von 1936 
 Der Feuerreiter (Film), 1940 entstandener deutscher Spielfilm zu Ferdinand von Schill
 Der Feuerreiter. Blätter für Dichtung und Kritik, von 1921 bis 1924 erschienene Literatur- und Kunstzeitschrift
 Der Feuerreiter (Zeitschrift), eine von 1925 bis 1967 publizierte 14-tägliche katholische Sonntagszeitung 
 PS (Fernsehserie)#Staffel 4: PS – Feuerreiter (1979), eine Staffel der TV-Serie PS
 Feuerreiter (2013), ein Buch von Brian Greenaway 
 Feuerreiter (1998), Filmdrama von Nina Grosse (1998)
 Feuerreiter (Fernsehsendung), eine von 1993 bis 1996 auf ORB und ARD ausgestrahlte Jugendsendung mit Marusha